Federalna Służba Bezpieczeństwa – służba specjalna Federacji Rosyjskiej
 Financial Stability Board – Rada Stabilności Finansowej
 Front side bus – magistrala łącząca procesor z kontrolerem pamięci